Hauck kan som auktorsförkortning betyda:

 Markus Hauck
 Ferdinand Hauck

Robotskapade auktorsförkortningar